

Херменешть () — комуна у повіті Ясси.
 Герменешть () — село у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Банка.
 Герменешть () — село у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Дринчень.
 Герменешть () — село у повіті Ілфов. Входить до складу комуни Снагов.

Герменешть () — село у Теленештському районі.